LNM o lnm puede referirse a: Liga Norte de México, liga de béisbol profesional de México;; Liga Nacional Master, competición de fútbol americano de México. 

.

Siglas